Бегово Брдо може бити:
 Бегово Брдо (Крушевац), насељено место у саставу Града Крушевца, Србија
 Бегово Брдо (Цетинград), насељено место у Општини Цетинград, Карловачка жупанија, Хрватска